wojna trzydziestoletnia
 I bitwa pod Nördlingen (1634)
 II bitwa pod Nördlingen (1645)